Тема — многозначное слово.
 Тема ( — положенное, установленное) — предмет (суть), форма выражения идеи, какого-либо рассуждения или размышления. В литературе — круг проблем, образующих основу художественного произведения.
 Тема — лейтмотив, мелодия, которая является основой произведения или его части.
 Тема — оформление компьютерных программы или игры.
 Тема (совр. Тейма) — древнее поселение на северо-западе Аравийского полуострова.
 Тема в шахматной композиции — сюжет, замысел, заложенный автором в задачу (этюд).
 «Тема» (1979) — художественный фильм производства СССР.
 «Тема» — одно из первых российских ток-шоу.
 Тема — город в Гане.

См. также 
 Актуальное членение предложения.
 Тема с вариациями — музыкальная форма.
 Тема Firefox — дополнение, позволяющее изменить пользовательский интерфейс браузера.